Niemcy:
 Pommern – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell

Inne:
 Pommern (pol. Pomorze) – kraina historyczna
 Pommern (niem. Herzogtum Pommern) – księstwo 
 Pommern (niem. Provinz Pommern) – prowincja w Królestwie Prus

Statki:
 Pommern – żaglowiec towarowy z 1903 roku, obecnie stanowiący część Muzeum Morskiego Wysp Alandzkich
 SMS Pommern – okręt przeddrednot typu Deutschland z lat 1904–1905, należących do Kaiserliche Marine